Subaru Legacy:

 Subaru Legacy — среднеразмерный седан или универсал повышенной проходимости японской фирмы Subaru, выпускается с 1989 года.
 Subaru Legacy — второе поколение среднеразмерного седана или универсала японской фирмы Subaru.
 Subaru Legacy — третье поколение среднеразмерного седана или универсала японской фирмы Subaru.